Де́нь нефтя́ника, Де́нь газовика́ — народные названия профессиональных праздников:
  — День нефтяников Азербайджана (отмечается 20 сентября).
  — День работников нефтегазового комплекса (отмечается в первое воскресенье сентября).
  — День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (отмечается в первое воскресенье сентября).
  — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности (отмечается во второе воскресенье сентября).

См. также
 День шахтёра
 День энергетика

Нефтяная промышленность